Private Dancer — пятый сольный студийный альбом Тины Тёрнер. Вышел 23 мая 1984 года. Это был первый альбом Тины Тёрнер на лейбле Capitol Records.

С этим альбомом 45-летняя Тина Тёрнер вернулась на вершины поп-чартов и дала старт новому витку своей популярности. Алекс Хендерсон в своей рецензии на сайте AllMusic называет то, что удалось певице сделать тогда, «самым поразительным камбэком (возвращением) в истории американской поп-музыки». Причём, как он замечает, Тина Тёрнер при этом не пожертвовала своей целостностью как исполнителя: хотя этот альбом был "более гладким, чем такая сырая и жёсткая классика про реальную жизнь Айка и Тины Тёрнеров, как «Proud Mary»,"Sexy Ida" и «I Wanna Take You Higher»", Тина в этой работе «по-прежнему поёт твёрдо, хрипло и страстно».

В США альбом поднялся на 1 место ритм-н-блюзового альбомного чарта журнала «Билборд» и 3 место в главном альбомном чарте этого журнала Billboard 200. С него было выпущено несколько очень успешных синглов: «Private Dancer» (7 место в Billboard Hot 100), «Show Some Respect» (37 место), «Better Be Good to Me» (5 место), «Let’s Stay Together» (26 место), «What’s Love Got to Do with It» (1 место).

Список композиций

Американское издание (пластинка, кассета) 
Сторона 1
 «I Might Have Been Queen» (Hine, Obstoj) — 4:10
 «What’s Love Got to Do with It» (Britten, Lyle) — 3:49
 «Show Some Respect» (Britten, Shifrin) — 3:18
 «I Can’t Stand the Rain» (Bryant, Miller, Peebles) — 3:41
 «Better Be Good to Me» (Chapman, Chinn, Knight) — 5:10
Сторона 2
 «Let’s Stay Together» (Green, Jackson, Mitchell) — 5:16
 «1984» (Bowie) — 3:09
 «Steel Claw» (Brady) — 3:48
 «Private Dancer» (Knopfler) — 7:11

Международное издание

Чарты

Недельные чарты

Итоговые чарты за год

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы Тины Тёрнер
Альбомы Capitol Records
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums